Excentricidade (comportamento) – indivíduo extravagante, excentrico

Ou ainda:
Enviesamento amostral – diferença entre o valor esperado do estimador, excentricidade
Excentricidade (matemática) – parâmetro associado a qualquer cónica
Excentricidade orbital – afastamento de uma órbita da forma circular

Desambiguação